City Creek steht für:

mehrere Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 City Creek (East Verde River), in Arizona
 City Creek (Wilson Creek), in Colorado
 City Creek (McCoy Creek), in Idaho
 City Creek (Portneuf River), in Idaho
 City Creek (Santa Ana River), in Kalifornien
 City Creek (Silk Creek), in Oregon
 City Creek (Steamboat Creek), in Oregon
 City Creek (South Dakota), in South Dakota
 City Creek (Bear River), in Utah
 City Creek (Beaver Creek), in Utah
 City Creek (Clarkston Creek), in Utah
 City Creek (Jordan River), in Utah
 City Creek (Piute Reservoir), in Utah
 City Creek (Sanpete County, Utah), in Utah
 City Creek (Santa Clara River), in Utah
 City Creek (Devils Creek), in Wisconsin

Sonstiges:

 City Creek Center, Einkaufszentrum in Salt Lake City